Miejscowości w Polsce 
 Rakowiska – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska 
 Rakowiska – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Rakowiska (przystanek kolejowy)

 Miejscowości na Ukrainie
 Rakowiska – wieś w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego